Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Teisseyre – polski inżynier specjalizujący się w projektowaniu silników lotniczych, samochodowych, kolejowych i okrętowych
 Andrzej Karol Teisseyre – polski geolog
 Henryk Teisseyre – polski geolog
 Juliusz Teisseyre – polski geolog, petrograf
 Mieczysław Teisseyre – polski inżynier
 Roman Teisseyre – polski geofizyk
 Stanisław Teisseyre – polski malarz
 Wawrzyniec Teisseyre – polski geolog

Zobacz też 
 Strefa Teisseyre’a-Tornquista